Шко́ла № 24:

 Школа № 24 (Мелитополь)
 Школа № 24 (Симферополь)
 Школа № 24 (Таганрог)